

Села:

Біла Лужа — Слуцький район, Гацуківська сільська рада;
 Біла Лужа — Смолевицький район, Жодинська сільська рада.

Див. також 

 Лужа